Oxygene, также Oxygen:

 Oxygene — музыкальный альбом Жана-Мишеля Жарра.
 Oxygene — язык программирования, ранее известный как Chrome.
 Oxygene 7–13 — девятый студийный альбом Жана-Мишеля Жарра.
 Oxygen — телеканал.
 Oxygen ― альбом американской группы Wild Orchid.